Сазониха — название населённых пунктов в России:

 Сазониха — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Сазониха — деревня в Угличском районе Ярославской области.